Jan de Winter (honderdplusser), voormalig oudste man van Nederland
 Jan de Winter (kunstenaar), Nederlands beeldhouwer, glasschilder en tekenaar
 Jan de Winter (producent), Nederlands programmamaker bij de AVRO (1946-1956) en muziekproducent (talentscout)
 Jan Willem de Winter, brigade-generaal van het Franse leger